Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Allemagne 
 220e division d'infanterie (Empire allemand)

Italie 
 220e division côtière (Italie)

URSS

Notes et références